Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 224-es, továbbá 224E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 224-es busz (Budapest, 2023–)
 224E busz (Budapest, 2023–)
 224-es busz (Budapest, 2008–2022)megszűnt